Antonio Palafox (1936-), joueur de tennis mexicain
 María Eugenia Palafox de Guzmán-Portocarrero y Kirkpatrick de Closbourn (1826-1920), dite Eugénie de Montijo, impératrice des Français de 1853 à 1871
 José de Palafox y Melzi (1776-1847), général espagnol, héros de la guerre d'indépendance espagnole, duc de Saragosse
 Juan de Palafox y Mendoza (1600-1659), évêque espagnol puis vice-roi de Nouvelle-Espagne
  (1772-1843), général espagnol
 Manuel Palafox (1886-1959), général mexicain  qui a participé à la Révolution mexicaine
Patronyme hispanique